

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Frieh“ beginnt.

Frieh 



Friehe 
 Friehe, Albert (1904–1956), rassepolitischer Aktivist der NSDAP
 Friehe, Karin (* 1955), deutsche Juristin, Richterin am Bundespatentgericht